Religija u Austriji zastupljena je s nekoliko vjerskih zajednica.

Povijest
Austrija je tradicijski rimokatolička zemlja.

Vjerska struktura 
Procjene koje navodi CIA za 2001. godinu govore o sljedećem vjerskom sastavu: 
 rimokatolici 73,6%
 protestanti 4,9%
 ostali katolici 0,2%
 muslimani 4,2%
 pravoslavni 2,2%
 ostali 0,8% (ostali kršćani)
 nikoje vjere 12%
 neodređeno 2%

Galerija

Izvori